

Patronymes 
Carlini est un patronyme italien et corse, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne ou corse :
  (1718-1790), sculpteur et peintre italien ;
  (1919-), footballeur italien ;
  (1878-1959), philosophe et universitaire italien ;
 Benedetta Carlini (1591-1661), religieuse catholique italienne ;
 Carlo Carlini (1920-), directeur de la photographie italien ;
 Christian Carlini (1942-), dirigeant sportif français ;
 Francesco Carlini (1783-1862), astronome et mathématicien italien ;
  (1944-2007), journaliste et essayiste italien ;
 Giulio Carlini (1826-1887), peintre et photographe italien ;
 Michel Carlini (1889-1967), avocat et homme politique français, maire de Marseille de 1947 à 1953 ;
  (1827-1902), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Paolo Carlini (1922-1979), acteur italien.

Autre usages 
 Base antarctique Carlini, station de recherche argentine située sur l'île du Roi-George, dans les îles Shetland du Sud ;
 , pluriel de Carlino, une monnaie émise à Naples entre la fin du  ;
 , petit cratère lunaire, nommé en hommage à l'astronome italien Francesco Carlini ;
 , stade de la ville de Gênes, en Ligurie, ouvert en 1927 et rénové en 1982.